«Lisboa» puede referirse a:

Toponimia

Portugal 
 Lisboa, ciudad, capital de Portugal.
 Lisboa, distrito de Portugal, con capital en la ciudad homónima;
 Grande Lisboa, subregión estadística portuguesa (NUTS III), localizada alrededor de la capital;
 Región de Lisboa, la más pequeña de las cinco regiones portuguesas actuales;
 Lisboa y Valle del Tajo, antigua región portuguesa;
 Área Metropolitana de Lisboa, entidad regional que envuelve el perímetro de la ciudad de Lisboa y de los municipios circundantes (grosso modo, equivale a la Grande Lisboa y a la península de Setúbal);

Angola 
 Nova Lisboa, antigua designación colonial de la ciudad de Huambo, en Angola.

Miscelánea 
 Lisboa, archidiócesis portuguesa, elevada a la condición de patriarcado.
 Lisboa Navigators, equipo de fútbol americano de Parque das Nações, Lisboa.
 Lisboa, película de Argentina dirigida en 1999 por Antonio Hernández.
 Lisboa, película de Argentina dirigida en 2004 por Néstor Lescovich.
 Estrategia de Lisboa, plan de desarrollo de la Unión Europea.

Miscelánea 
 Lisbon, .